Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier II, se dispute du 6 au .

Martina Hingis remporte le simple dames. En finale, elle bat Jennifer Capriati, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Arantxa Sánchez Vicario.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 1997)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Sydney
Tennis en Australie en 1997
Tennis en janvier 1997